Чемпионат Польши 2016 — 73-е первенство, которое проходило с 30 марта по 7 апреля в Познани.

Таблица

Ссылки 
 73. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

2016 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам